1. hokejová liga SR 2013/14 byla dvacátouprvní sezónou 1. hokejové ligy na Slovensku, které se zúčastnilo 11 týmů. Navíc Slovenský národní tým do 20 let. Týmy umístěny na 1.–8. po základní části postoupily do playoff. Kluby umístěny na 9.–11. místě hrály play-out. Celkovým vítězem se stal tým HC 46 Bardejov, který se utkal v baráži o extraligu s klubem MsHK Žilina. Klub HK Trebišov nepodal přihlášku do soutěže.

Systém soutěže 

V základní části každé družstvo odehrálo 44 zápasů (2× venku a doma).Prvních osm týmů postoupilo do čtvrtfinále, které se hrálo na 3 vítězné utkání. Postupující ze čtvrtfinále odehráli semifinále taktéž na 3 vítězná utkání. Finálová série se hrála na 4 vítězné zápasy. Vítězný tým playoff postoupil do baráže o extraligu s posledním týmem Tipsport extraligy. Týmy umístěné po základní části na 9.–12. místě hrály play-out systém každý s každým jednou doma a venku. Do této fáze si družstva přenesla vzájemné výsledky ze základní části. Nejhorší tým ze skupiny play-out putoval do baráže o 1. ligu s nejlepším týmem 2. ligy. Baráž se hrála na 4 vítězná utkání. V průběhu sezóny byl určen maximální počet zahraničních hráčů v klubu na 5.

Základní část

Playoff

Pavouk

Čtvrtfinále 
 HC 46 Bardejov – HK Spišská Nová Ves 3:2 (1:2,9:2,2:6,5:4,3:1)
 HC Dukla Senica – MHk 32 Liptovský Mikuláš 0:3 (3:4sn,2:4,2:3)
 HK Trnava – HC 07 Prešov 3:1 (6:4,4:1,1:2,1:0sn)
 HC 07 Detva – HK Dukla Michalovce 2:3 (2:1,1:2,1:2PP,8:3,1:2)

Semifinále 
 HC 46 Bardejov – MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:0 (3:2PP,4:1,6:4)
 HK Trnava – HK Dukla Michalovce 2:3 (3:5,2:0,4:2,2:8,3:6)

Finále 
 HC 46 Bardejov – HK Dukla Michalovce 4:1 (1:0,3:6,3:2sn,4:3PP,5:2)

Play-out

Baráž o extraligu 
 MsHK Žilina – HC 46 Bardejov 4:1 (3:1,4:3,3:4PP,2:1,6:2)

Baráž o 1. ligu 
 HC Topoľčany - MHK Dubnica nad Váhom (vítěz 2. ligy) 4:3 (0:3,3:4sn,2:4,4:3PP,4:1,3:2PP,5:1)

1. hokejová liga SR
Lední hokej v roce 2013
Lední hokej v roce 2014